Ендикот има више значења:
 Ендикот (Вашингтон)
 Ендикот (Њујорк)
 Ендикот (Небраска)